Псевдоним — вымышленное имя, используемое человеком в публичной деятельности вместо настоящего.
 «Псевдоним» — роман Юлиана Семёнова, изданный в 1984 году.
 Псевдоним типа — средство языка программирования C++11, введённое в стандарт для повышения удобства обращения к пользовательским и встроенным типам данных.